DMPEA se može odnositi na dve potklase supstituisanih fenetilamina:

Dimetoksi-fenetilamini
 2,3-Dimetoksifenetilamin
 2,4-Dimetoksifenetilamin
 2,5-Dimetoksifenetilamin
 2,6-Dimetoksifenetilamin
 3,4-Dimetoksifenetilamin
 3,5-Dimetoksifenetilamin

Dimetil-fenetilamini
 α,α-Dimetilfenetilamin (Fentermin)
 N,α-Dimetilfenetilamin (Metamfetamin)
 2,α-Dimetilfenetilamin (Ortetamin)
 3,α-Dimetilfenetilamin 
 4,α-Dimetilfenetilamin 
 N,N-Dimetilfenetilamin